Rothmund ist

 der frühere deutsche Name des Ortes Romont im Kanton Bern, siehe Romont BE

der Name folgender Personen:
 August von Rothmund (1830–1906), deutscher Ophthalmologe
 Barbara Schleicher-Rothmund (* 1959), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Franz Christoph von Rothmund (1801–1891), deutscher Chirurg
 Franz Rothmund (1873–1954), Bürgermeister von Bad Kissingen
 Franz Rothmund (Maler) (1945–2017)
 Heinrich Rothmund (1888–1961), Chef der Eidgenössischen Fremdenpolizei
 Heinz Rothmund (1928–2009), deutscher Radrennfahrer und -trainer
 Johann Konrad Rothmund (1758–1836), Schweizer Theologe und Antistes des Kantons St. Gallen
 Karl Rothmund (* 1943), deutscher Fußball-Funktionär und Kommunalpolitiker
 Leopold Rothmund (1879–1967), Wasserbauingenieur und Professor in Stuttgart
 Matthias Rothmund (* 1942), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Toni Rothmund (1877–1956), deutsche Lyrikerin, Autorin und Journalistin

Siehe auch:
 Rothmund-Thomson-Syndrom (RTS), autosomal-rezessiv vererbte Hautkrankheit (Genodermatose)
 Rothemund
 Rotermund
 Rothermund
 Rothermundt
 Rotmund
 Rottmund